Bosznia-Hercegovina
Briješće, Szarajevó városnegyede Szarajevó kantonban

 Horvátország
Briješće, falu Eszék községben, Eszék-Baranya megyében